Donna Deitch (1945-), réalisatrice américaine ;
 Gene Deitch (1924-2020), auteur de bande dessinée américain ;
 Kim Deitch (1944-), auteur de comics underground américain ;
Selma James (1930-), coauteure du classique féministe The Power of Women and the Subversion of the Community (avec Mariarosa Dalla Costa), et cofondatrice en 1972 de la International Wages for Housework Campaign (« Campagne internationale pour un salaire domestique »).